American Dream může být:

 American Dream (album, Crosby, Stills, Nash and Young) – album skupiny Crosby, Stills, Nash and Young (1988)
 American Dream (album, LCD Soundsystem) – album skupiny LCD Soundsystem (2017)
 American Dream (píseň) – píseň skupiny Casting Crowns (2003)